Bondarjev [bondárjev] je priimek več oseb (rusko Бо́ндарев):

 Aleksej Andrejevič Bondarjev (rojen 1983), ruski hokejist.
 Andrej Leontjevič Bondarjev (1901 - 1961), sovjetski general, heroj Sovjetske zveze.
 Arsenij Sergejevič Bondarjev (rojen 1985), ruski hokejist.
 Dimitrij Dimitrijevič Bondarjev (1878 - 1937), ruski avtomobilski konstruktor.
 Jurij Vasiljevič Bondarjev (1924 - 2020), ruski pisatelj.
 Nikolaj Ivanovič Bondarjev, sovjetski general.

Glej tudi 
 Bondar
 Bondarenko
 Bondarčuk